Демографическое развитие Польши в её современных границах условно можно разделить на два периода: коммунистический и посткоммунистический. Посткоммунистический период демографического развития страны в свою очередь можно подразделить на период до вступления в Евросоюз и период после вступления в него (или по другому принципу: индустриальный и постиндустриальный), когда демографические показатели страны заметно ухудшились вследствие массовой эмиграции населения в наиболее трудоспособных, а следовательно и наиболее фертильных возрастах. Как следствие, из 224 стран Польша занимает 212 место в списке по рождаемости с коэффициентом фертильности около 1,32 ребёнка на женщину (2013 г.). В целом, население Польши уже завершило демографический переход и находится в стадии интенсивного старения. По данным на 2014 год отмечается небольшая (-0,06) ежегодная убыль населения. Помимо естественной убыли, большей частью отрицательный вклад в демографическое развитие страны вносит и эмиграция, так как миграционное сальдо страны традиционно отрицательно или близко к нулю.

Советский период 
В советский период ПНР население страны росло довольно быстро за счёт меньшего количества абортов, а также сохранению высоких показателей рождаемости среди сельских поляков, что выгодно сочеталось с необходимостью заселить новоприсоединённые территории (из-за утраченных старых), отторгнутые от Германии и покинутые этническими немцами. В период между 1961—1991 годами население страны возросло на 27 % и достигло 38 млн человек.

Уменьшение господдержки института семьи в постсоветской Польше привело к ухудшению демографической ситуации в стране, хотя это ухудшение было не таким резким как в РФ или Украине в целом: рождаемость в Польше снижалась более плавно, а смертность не нарастала так быстро как в восточнославянских государствах. Более того, до 2001 года включительно в стране продолжал сохраняться постепенно уменьшающийся естественный прирост населения.

Вступление в Евросоюз 

Неслучайно в 2002 году в стране впервые после войны 1945 года была отмечена естественная убыль населения, связанная в первую очередь с эмиграцией молодёжи в страны Западной Европы и США. Небольшая естественная убыль населения была вновь зафиксирована в 2005 и 2006 годах. Затем, после некоторого улучшения в 2007—2012 годах, демографические показатели страны резко ухудшились в 2013 году, когда за первое полугодие естественная убыль населения внезапно достигла 40 000 человек, увеличившись как за счёт падения числа рождений, так и за счёт роста числа смертей. За счёт этих процессов доля Польши в общем населении ЕС постоянно сокращается (с 8,0 % в 1999 году до 7,6 % в 2009 в границах ЕС-27). Эмиграция поляков, особенно молодых женщин, помогает другим странам ЕС решать собственные демографические проблемы. Так, число детей, родившихся у гражданок Польши в Великобритании выросло с 2 тысяч в 2001 году до 23 тысяч в 2012, где по количеству рождений польки оттеснили индиек, пакистанок и бангладешек на 2-е, 3-е и 4-е места соответственно. При этом в самой Польше за первые шесть месяцев 2013 года число новорождённых (183 тысячи человек) сократилось на 9 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Число смертей при этом выросло на 7,6 тысячи, превысив 202 тысяч.

Динамика населения Польши 

Численность населения и его динамика:

Национальный состав 
Современная Польша — одно из самых мононациональных государств мира. По данным переписи населения 2002 года, 96,74 % населения Польши являются этническими поляками (вернее, причисляют себя к полякам). 97,8 % заявили, что дома говорят на польском языке. К другим национальностям отнесли себя 1,23 % процента населения страны, из них самые крупные этнические группы — силезцы-немцы (0,4 %), белорусы (0,1 %), украинцы (0,1 %), цыгане.

Исключительно высокая моноэтничность Польши — следствие исторических событий середины XX столетия, радикально изменивших национальную структуру страны, — а именно, Второй мировой войны (в частности холокоста) и послевоенных изменений европейских границ и связанных с этим массовых перемещений немецкого, польского и украинского населения, а также частыми погромами в отношении национальных меньшинств (евреи, немцы, цыгане), устраиваемыми этническим польским населением.

Статистикаhttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf United nations. Demographic Yearbook 1948

До Второй мировой войны

После Второй мировой войны 

* на 31 декабря

Население по данным Евростат

Плотность населения

Национальный состав 

 Национальный состав Польши согласно переписи населения 2002 года:

Белорусы 

Белорусы, численность которых по официальным данным, составляет около 50 000 человек (а по неофициальным — до 230 тысяч), компактно проживают в Подляском воеводстве, а в 12 гминах белорусский язык используется на официальном уровне.

Евреи 
До Второй мировой войны в Польше проживало ок. 3,5 млн евреев (крупнейшая община в Европе). Однако еврейская община была почти полностью уничтожена в результате нацистского холокоста и послевоенной эмиграции. По переписи 2002 года, в Польше проживает ок. 1000 евреев, в основном в крупных городах, таких как Варшава, Вроцлав и Краков.

По сообщениям израильских СМИ, официально зарегистрированы в различных еврейских общинах Польши или получают помощь от «Джойнта» 7-8 тысяч человек; примерно 10 — 15 тысяч имеют еврейское происхождение и высказали интерес к возвращению к своим корням; всего же тех, у кого в роду были евреи, по приблизительным подсчётам, — от 30 до 50 тысяч.

Основной организацией, поддерживающей программы еврейского образования, направленные на возрождение еврейства, является Фонд Рональда Лаудера.

Кашубы 
В состав польского народа входит субэтническая группа кашубов. В ходе переписи населения 2002 года только 5100 человек указали в качестве своей национальности кашубскую, хотя, по данным той же переписи, кашубский язык является родным для 51 000 жителей Польши. Очевидно, что кашубы скорее считают себя этнической группой поляков, чем самостоятельным народом. По мнению большинства специалистов, общее число кашубов составляет 300 000 человек, однако оценки их численности могут колебаться от 50 000 до 500 000.

Кашубы живут в основном на побережье Балтийского моря, в районе Гданьска. Исторически область их проживания известна как Померания, хотя сами они предпочитают называть свой регион Кашубией. Столицей Кашубии и культурным центром кашубской культуры является Гданьск, хотя в самом городе кашубы составляют незначительную часть населения.

Украинцы 
Украинцы в Польше исторически проживали на её нынешних восточных территориях (в Подкарпатском и Люблинском воеводстве). До сих пор сохранилось много топонимов — названий населённых пунктов, где раньше жили украинцы, — такие как Пшемысль, Замосць, Бяла-Подляска, Хелм. В годы Второй мировой войны и после её окончания местное украинское население активно поддерживало действия УПА. Ввиду обострившихся межэтнических отношений в регионе (геноцид польского населения в районах, в которых активно действовала УПА) польским правительством было проведено принудительное переселение этнических украинцев (операция «Висла») на территорию УССР и на северо-запад Польши (бывшие немецкие земли Померании, Нижней Силезии, отошедшие к Польше после войны).

В настоящее время наибольшее число украинцев (39 % от их общего числа) проживает в Варминско-Мазурском воеводстве.

На украинском языке издаётся газета «Наше слово».

Татары 
В Подляском воеводстве сохранились две татарские деревни с мечетью и мусульманским кладбищем: Крушиняны и Бохоники, а также .

Примечания

Ссылки 
 Поляки открывают еврейское прошлое своей страны
 Газета украинцев в Польше «Наше Слово» (На украинском языке)